Sezon 1995/96 Drugiej ligi SR Јugoslavije – 4. edycja rozgrywek jugosłowiańskiej Drugiej ligi (srb. Дpугa caвeзнa лига – Druga savezna liga) w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach: A i B, a każda grupa grała w dwóch rundach: jesiennej oraz wiosennej i występowało w nich łącznie 20 drużyn. Po zakończeniu rundy jesiennej cztery ostatnie drużyny grupy A spadły do grupy B Drugiej ligi, natomiast cztery najlepsze drużyny grupy B awansowały do grupy A Drugiej ligi. Po zakończeniu rundy wiosennej w związku z powiększeniem ilości drużyn grających w Prvej lidze SR Јugoslavije do 24. zespołów pięć najlepszych drużyn grupy A Drugiej ligi oraz mistrz grupy B Drugiej ligi (jako najlepsza drużyna grupy spadkowej) awansowało bezpośrednio do grupy B Prvej ligi. Dwie ostatnie drużyny grupy B spadły do Srpskiej ligi lub Crnogorskiej ligi.

Druga liga SR Јugoslavije

Drużyny 

W Drugiej lidze w sezonie 1995/96 występowało 20 drużyn, które grały w dwóch grupach: A i B.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 3 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

Runda jesienna

Tabela grupy A 

 FK Hajduk Belgrad, FK Mačva Šabac, OFK Kikinda, FK Rudar Pljevlja, FK Spartak Subotica i FK Novi Pazar pozostały w grupie A Drugiej ligi.
 FK Mogren Budva, FK Jastrebac Niš, FK Priština i FK Sutjeska Nikšić spadły do grupy B Drugiej ligi.

Tabela grupy B 

 FK Budućnost Valjevo, FK Badnjevac, FK Železnik Belgrad i FK Jedinstvo Paraćin awansowały do grupy A Drugiej ligi.
 FK Železničar Niš, FK Beograd, RFK Novi Sad, FK Radnički Kragujevac, FK Javor Ivanjica i FK Mornar Bar pozostały w grupie B Drugiej ligi.

Runda wiosenna

Tabela grupy A

Tabela grupy B

Końcowa kolejność 

 FK Budućnost Valjevo przegrał swoje mecze barażowe i awansował do grupy B Prvej ligi 1996/97.
 OFK Kikinda, FK Železnik Belgrad i FK Spartak Subotica oraz FK Sutjeska Nikšić (jako mistrz grupy B) awansowały do grupy B Prvej ligi 1996/97.
 FK Rudar Pljevlja wygrał swoje mecze barażowe i awansował do grupy B Prvej ligi 1996/97.
 FK Jastrebac Niš spadł do Srpskiej ligi 1996/97.
 FK Mornar Bar spadł do Crnogorskiej ligi 1996/97.

Baraż o grę w grupie A Prvej ligi SR Јugoslavije 
 W barażu awans do grupy A Prvej ligi SR Јugoslavije występowało 2 drużyny, które grały o jedno miejsce w grupie A Prvej ligi w sezonie 1996/97: 
 FK Budućnost Podgorica – 14. drużyna Prvej ligi 
 FK Budućnost Valjevo – 1. drużyna Drugiej ligi

FK Budućnost Podgorica-FK Budućnost Valjevo 

 FK Budućnost Podgorica wygrał mecze barażowe i awansował do grupy A Prvej ligi.
 FK Budućnost Valjevo przegrał mecze barażowe i awansował do grupy B Prvej ligi.

Baraż o grę w grupie B Prvej ligi SR Јugoslavije 
 W barażu o pozostanie w / awans do grupy B Prvej ligi SR Јugoslavije występowało 2 drużyny, które grały o jedno miejsce w grupie B Prvej ligi w sezonie 1996/97: 
 FK Napredak Kruševac – 19. drużyna Prvej ligi 
 FK Rudar Pljevlja – 5. drużyna Drugiej ligi

FK Napredak Kruševac-FK Rudar Pljevlja 

 FK Napredak Kruševac przegrał mecze barażowe i spadł do Drugiej ligi.
 FK Rudar Pljevlja wygrał mecze barażowe i awansował do grupy B Prvej ligi.

Zobacz też 
 Prva liga SR Јugoslavije 1995/96

Linki zewnętrzne 
 Archiwum FSGZ (tabele i baraże)

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze
1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1995 w Europie
1996 w Europie
Jugosławia w XX wieku